Подольнево:
 Подольнево (также Подольня) — бывшая деревня в Тульской губернии (ныне не существует, урочище на территории Алексинского района Тульской области)
 Подольнево (также Подольня) — бывшая деревня в Тверской губернии (ныне территория относится к Рудниковскому сельскому поселению, в Торжокском районе Тверской области)

См. также 
 Подольня